Taube von Selbach ist der Name folgender Personen:

 Heinrich Taube von Selbach († 1364; auch: Henricus Surdus de Selbach, Heinrich Taub, Heinrich der Taube), mittelalterlicher Kleriker, Jurist und Chronist

Siehe auch:
 Chronik Heinrichs Taube von Selbach